Широкий Лог — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 21 км на юг от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Новозлатоустовского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 69 человек.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Широкий Лог
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Широкий Лог (деревня)
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа